Zekarský průsmyk může být:

 Zekarský průsmyk (Velký Kavkaz) – průsmyk v pohoří Velký Kavkaz protínající hlavní kavkazský hřeben na hranici mezi Gruzií a Ruskem
 Zekarský průsmyk (Malý Kavkaz) – průsmyk v pohoří Malý Kavkaz protínající Meschetský hřbet